6V bzw. 6 V steht für:
 6 Volt Spannung
 Sechszylindermotor als V-Motor
 Tiracon 6V, 6-stimmiger polyphoner Analogsynthesizer aus der DDR
 Air Vegas (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Mars RK (IATA-Code), ukrainische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 VVVVVV
 V6

6V